Торфяная улица — название улиц в ряде городов бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
 Торфяная улица — прежнее название  в историческом районе Козья слобода.
 Торфяная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 Торфяная улица — улица в посёлке Торфяной Советского района.
  —  улица в историческом районе Козья слобода.
 Центрально-Торфяная улица — улица в посёлке Торфяной Советского района.
 Торфяная улица — улица в городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга
 Торфяная улица — улица в Гатчине.